Antarktisz
 Discovery-öböl (Antarktisz)

 Amerikai Egyesült Államok
 Discovery-öböl (Washington)

 Ausztrália
 Discovery-öböl (Ausztrália)